Дос де Хунио има више значења:

 Дос де Хунио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос де Хунио (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику